Ludány, cseh eredetű személynév, latinul Laudanus
Ludány, cseh eredetű nemzetség, latinul Laudanus, amely feltehetően Orseolo Péter király uralkodása idején jött Magyarországra

Települések
Alsóludány, Nyitraludány része
Felsőludány, Nyitraludány része
Ludány, Magyarország megszűnt, Nógrád megyei települése, ma Ludányhalászi része
Ludányhalászi, Nógrád megyei település Ludány és Halászi összeolvadásából jött létre.
Nyitraludány, szlovákul Ludanice, szlovákiai, korábban Nyitra vármegyei település
Vámosludány, Vámosladány másképp